Ирина Миха́йлова:
 Михайлова, Ирина Александровна (род. 1996) — российская легкоатлетка (прыжки с шестом).
 Михайлова, Ирина Витальевна (род. 1963) — российская шахматистка, гроссмейстер среди женщин.
 Михайлова, Ирина Михайловна (род. 1955) — российский лингвист, профессор кафедры скандинавской и нидерландской филологии филологического факультета СПбГУ.